Отва́л:
 Отвал — рабочий орган строительно-дорожных машин.
 Отвал — хранилище шлаков и отходов производства в горно-рудной промышленности.
 Отвал — в компьютерной технике: частичное отслоение шариковых контактов BGA микросхем от платы, приводящее к нестабильной работе устройства (чаще всего – видеокарты) или полному отказу.